Die Abkürzung TMX steht für:
 Flughafen Timimoun (IATA-Code), ein Regionalflughafen in Timimoun, Algerien
 Telmex (NYSE: TMX), ein mexikanisches Telekommunikationsunternehmen
 Toronto Stock Exchange die größte kanadische Börse
 Translation Memory eXchange, eine XML-basierte Auszeichnungssprache zum Datenaustausch zwischen verschiedenen Übersetzungsprogrammen
 Trans Mountain Expansion (TMX) Project, geplante Erweiterung der Trans Mountain Pipeline in Kanada

TMX